Појам Блатник може се односити на:

 Блатник при Чрномљу, насељено место у општини Чрномељ, Република Словенија
 Блатник при Чрмошњицах, насељено место у општини Семич, Република Словенија
 Блатница (притока Милке), десна притока реке Милке у Републици Словенији
 Александар Блатник, нишки карикатуриста